Le nom route nationale 830 peut désigner une route nationale dans plusieurs pays:

 En : la route nationale 830, se situe dans le sud de la province de Luxembourg, reliant le tripoint Belgique-France-Luxembourg à l'autoroute luxembourgeoise A13, en longeant Athus et Rodange.

 En : la route nationale 830 relie Évreux (département de l'Eure) à Mortagne-au-Perche (département de l'Orne).

Voir aussi